Espen Andersen (1961) – sciatore norvegese
 Espen Andersen (1993) – sciatore norvegese